Il doppio del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Philipp Petzschner che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Franz Stauder 3-6, 6-2, 7-64.

Teste di serie 

 Johan Landsberg /  Rogier Wassen (semifinali)
 Amir Hadad /  Gergely Kisgyorgy (primo turno)

 Karsten Braasch /  Franz Stauder (finale)
 Jaroslav Levinský /  Michal Tabara (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2004